Loidolt ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Loidolt (* 1953), österreichischer Schriftsteller
 Hermann Loidolt (* 1950), österreichischer General
 Peter Loidolt (* 1945), österreichischer Kulturmanager
 Renate Loidolt (* 1950), österreichische Kulturmanagerin
 Sophie Loidolt (* 1980), österreichische Philosophin und Hochschullehrerin